Komenského náměstí je náměstí pojmenované po Janu Amosu Komenském a nachází se ve více městech a obcích:

 Komenského náměstí (Brno)
 Komenského náměstí (Děčín)
 Komenského náměstí (Jíčín)
 Komenského náměstí (Kojetín) (okres Přerov)
 Komenského náměstí (Košťany)
 Komenského náměstí (Kutná Hora)
 Komenského náměstí (Kroměříž)
 Komenského náměstí (Litomyšl)
 Komenského náměstí (Mladá Boleslav)
 Komenského náměstí (Nové Město na Moravě)
 Komenského náměstí (Pardubice)
 Komenského náměstí (Praha)
 Komenského náměstí (Říčany)
 Komenského náměstí (Semily)
 Komenského náměstí (Slaný)
 Komenského náměstí (Třebíč)
 Komenského náměstí (Votice)
 Komenského náměstí (Znojmo)